2 miejscowości w Polsce:
 Sienica – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Sienica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

2 cieki wodne w Polsce:
 Sienica – rzeka w województwie zachodniopomorskim, prawy dopływ Myśli
 Sienica – struga, dopływ Lubszy

Zobacz też 
 Siennica